Banc (empresa), empresa o entitat que gestiona diners 
 Banc de llavors, diversos significats
 Banc (moble), moble consistent en un seient amb respatller o sense, amb reposabraços o sense, pensat perquè hi càpiguen diverses persones 
 Banc d'esperma, entitat que gestiona i emmagatzema esperma amb finalitats reproductives 
 Banc oceànic, altiplà marí aïllat de la plataforma continental vorejat per una depressió o gorja profunda
 Banc, part inferior d'un retaule, generalment dividit en casaments, aquesta divisió no correspon als carrers del retaule